Гран-при Кана́ды 2017 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2017) — автогонка, седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона  года, которая прошла 11 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в канадском Монреале.

Льюис Хэмилтон выиграл свой 65-й поул в карьере, сравнявшись по этому показателю с Айртоном Сенной. Гонка также завершилась победой Хэмилтона, который выиграл свой шестой Гран-при Канады, а также завоевал четвёртый в карьере и второй в сезоне Большой шлем.

Свободные заезды 
Первая сессия свободных заездов прошла без аварий. На 4-ой минуте из-за технических проблем был вынужден вернуться в боксу Карлос Сайнс, проехавший всего один круг. В конце сессии проблемы с гидравликой вынудили прекратить тренировку Фернандо Алонсо. Лучшее время по итогам первой тренировки показал Льюис Хэмилтон.

Во второй части свободных заездов из-за технических проблем прекратили тренировки оба пилота Red Bull — Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо. Лучшее время сессии показал Кими Райкконен.

К субботней тренировке состояние асфальта на трассе улучшилось, что сократило количество ошибок и вылетов пилотов. Сессия прошла без происшествий. Лучшее время показал Себастьян Феттель, почти побивший абсолютный рекорд трассы, установленный Ральфом Шумахером в 2004 году.

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +22 °C, трасса +44 °C

|}

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт

Гран-при Канады